Antoine-François d'Elhoungne, lid van het Belgisch Nationaal Congres en volksvertegenwoordiger
 François d'Elhoungne (1815-1892), Belgisch liberaal politicus en minister van Staat